– piosenkarka
 Lio (Li’o) – grupa etniczna
 lio (li’o) – język austronezyjski
 LIO – letnie igrzyska olimpijskie
 LIO – niemiecka ewangeliczna organizacja chrześcijańska